Саррасенуш (, «сарацини») — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Педру-де-Саррасенуш — парафія.